Le mot découvert peut faire référence a:
 Un découvert bancaire
 Une vente à découvert
 Une découverte

Voir aussi